Un millième consiste en une partie sur mille d'un élément.

Le préfixe latin milli est toujours utilisé pour désigner cette petite partie d'un tout. On le retrouve dans millimètre, milliseconde, millibar…

Par exemple, prenons un élément quelconque (longueur, temps, poids…) et découpons-le en mille parties égales. Chacun des morceaux obtenus équivaut à un millième de cet élément. 

Par exemple :
1 millimètre équivaut à 1 millième de mètre (soit 0,001 mètre, ou 10-3 mètre).
 1 milliseconde équivaut à 1 millième d'une seconde (soit 0,001 seconde).

Unité de mesure des angles 

Le millième ou mil] est aussi une unité de mesure des angles, utilisée en artillerie et en navigation côtière. Il représente approximativement la taille apparente d'un objet de  vu à une distance de  .

Sous-unité de la livre égyptienne 

Le millième (égyptien: mallime) est une sous-unité équivalente au millième d'une livre égyptienne.

Nombre remarquable